

Путні — місто, штат Вермонт
 Путні — переписна місцевість, штат Джорджія
 Путні — переписна місцевість, штат Вермонт